Kyrylenko (ukr. Кириленко) est un nom de famille ukrainien notamment porté par :

 Ivan Kyrylenko, né en 1956, ministre ukrainien de l'agriculture,
 Viatcheslav Kyrylenko, né en 1968, ministre ukrainien des affaires sociales,
 Vitaliy Kyrylenko, sportif ukrainien.

Patronyme ukrainien